Herby – część Kielc
 Herby – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, siedziba gminy Herby
 Herby – gmina
 Herby – dawna gromada
 Herby Nowe – węzeł kolejowy w Herbach
 Herby Stare – stacja kolejowa w Herbach

Zobacz też 
 Herby województw II Rzeczypospolitej